Příjmení Rais neslo více významných osobností:

 Doubravka Raisová (1895–1944) – česká knihovnice a redaktorka, dcera K. V. Raise
 Gilles de Rais (1404–1440) – francouzský šlechtic, "Modrovous"
 Jan Neponuk Rais (±1800) – děkan kapituly chrámu sv. Ducha, čestný občan Hradce Králové
 Karel Rais (* 1949) – rektor Vysokého učení technického v Brně
 Karel Václav Rais (1859–1926) – český spisovatel
 Štefan Rais (1909–1975) – čs. ministr spravedlnosti v letech 1950–1953

Česká příjmení